Eldred Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Eldred Township dans le comté de Cass au Dakota du Nord.

 Eldred Township dans le comté de Jefferson, en Pennsylvanie.
  dans le comté de Lycoming en Pennsylvanie.
  dans le comté de McKean en Pennsylvanie.
  dans le comté de Monroe en Pennsylvanie.
 Eldred Township dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.
  dans le comté de Warren en Pennsylvanie.

Homonymie de townships